Hermeto Pascoal, compositore e polistrumentista brasiliano.
 Monte Pascoal, piccola collina nello Stato brasiliano di Bahia, di grande importanza storica.
 Pascoal, variante portoghese del nome Pasquale.

Pagine correlate 
 Pascual
 Pasqual
 Pasquale
 Pascale
 Pascal